Piorești se poate referi la:
Piorești, Dolj
Piorești, Prahova